Burlesque bezeichnet:

 Burlesque, historische Gattung des Unterhaltungstheaters
 New Burlesque, moderne Form des erotischen Tanzes
 Burlesque (Film), US-amerikanischer Musikfilm aus dem Jahr 2010
 Burlesque (Soundtrack), Soundtrack zum Film

Siehe auch:
 Burleske